Due unità della Voenno-morskoj flot hanno portato il nome di Krasnyj Kavkaz:

 Krasnyj Kavkaz – incrociatore leggero della classe Admiral Nachimov, varato nel 1916 e radiato nel 1952.

 Krasnyj Kavkaz – cacciatorpediniere della classe Kashin, varato nel 1966 e radiato nel 1998.